Финал Кубка Италии по футболу 2010 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Италии сезона 2009/10, в котором встречались «Интер» и «Рома». Матч состоялся 5 мая 2010 года на Олимпийском стадионе в Риме. Благодаря голу Диего Милито «чёрно-синие» одержали свою 6-ю победу в Кубке.

Путь к финалу

«Интернационале»

«Рома»

Матч

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Статистика

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerway.com

2010
Матчи ФК «Интернационале»
Матчи ФК «Рома»
Футбол в Италии в 2010 году
Май 2010 года
События 5 мая
Футбольные соревнования в Риме